{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (88201) - || 2000 YJ92 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88202) - || 2000 YS98 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88203) - || 2000 YJ107 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88204) - || 2000 YM113 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88205) - || 2000 YL115 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88206) - || 2000 YE118 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88207) - || 2000 YV119 || 18 december 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88208) - || 2000 YG120 || 19 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (88209) - || 2000 YQ121 || 22 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88210) - || 2000 YQ128 || 29 december 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| (88211) - || 2000 YH130 || 30 december 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| (88212) - || 2000 YN135 || 18 december 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88213) - || 2001 AF2 || 2 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88214) - || 2001 AB21 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88215) - || 2001 AR22 || 3 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88216) - || 2001 AD27 || 5 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88217) - || 2001 AY28 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88218) - || 2001 AM30 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88219) - || 2001 AM31 || 4 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88220) - || 2001 AQ39 || 3 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88221) - || 2001 AP42 || 4 januari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88222) - || 2001 AY51 || 15 januari 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| (88223) - || 2001 BQ13 || 21 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88224) - || 2001 BM24 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88225) - || 2001 BN27 || 20 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88226) - || 2001 BY41 || 24 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88227) - || 2001 BU42 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88228) - || 2001 BW42 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88229) - || 2001 BZ54 || 19 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88230) - || 2001 BT65 || 26 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88231) - || 2001 BF71 || 29 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88232) - || 2001 BN72 || 31 januari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88233) - || 2001 BJ73 || 28 januari 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88234) - || 2001 CB6 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88235) - || 2001 CW6 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88236) - || 2001 CC12 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88237) - || 2001 CX15 || 1 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88238) - || 2001 CN19 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88239) - || 2001 CU19 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88240) - || 2001 CG21 || 2 februari 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| (88241) - || 2001 CD23 || 1 februari 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88242) - || 2001 CK35 || 2 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88243) - || 2001 CQ35 || 5 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88244) - || 2001 CG38 || 15 februari 2001 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (88245) - || 2001 CH49 || 2 februari 2001 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| (88246) - || 2001 DZ25 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88247) - || 2001 DF27 || 17 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88248) - || 2001 DR101 || 16 februari 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88249) - || 2001 EV16 || 3 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88250) - || 2001 EJ17 || 15 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88251) - || 2001 FX7 || 20 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88252) - || 2001 FM40 || 18 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88253) - || 2001 FV69 || 19 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88254) - || 2001 FM129 || 31 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88255) - || 2001 FL142 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88256) - || 2001 FY168 || 23 maart 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88257) - || 2001 GU2 || 14 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88258) - || 2001 GZ2 || 14 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88259) - || 2001 HJ7 || 21 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88260) Insubria || 2001 HE23 || 22 april 2001 || Schiaparelli || Schiaparelli
|-
| (88261) - || 2001 HR29 || 27 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88262) - || 2001 HM35 || 29 april 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88263) - || 2001 KQ1 || 17 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88264) - || 2001 KN20 || 22 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88265) - || 2001 KU46 || 22 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88266) - || 2001 KF48 || 24 maart 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88267) - || 2001 KE76 || 22 maart 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (88268) - || 2001 KK76 || 24 maart 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (88269) - || 2001 KF77 || 22 maart 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (88270) - || 2001 KB78 || 24 maart 2001 || Cerro Tololo || M. W. Buie
|-
| (88271) - || 2001 LO8 || 15 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88272) - || 2001 LU16 || 14 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88273) - || 2001 LB17 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88274) - || 2001 LE17 || 15 juni 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| (88275) - || 2001 MA6 || 18 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88276) - || 2001 MN6 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88277) - || 2001 MF9 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88278) - || 2001 MM9 || 21 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88279) - || 2001 MX12 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88280) - || 2001 MG14 || 28 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88281) - || 2001 MV18 || 29 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88282) - || 2001 MR19 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88283) - || 2001 MF20 || 25 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88284) - || 2001 MU23 || 27 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88285) - || 2001 MX23 || 27 juni 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| (88286) - || 2001 MM24 || 30 juni 2001 || Haute Provence || Haute Provence
|-
| (88287) - || 2001 MB25 || 16 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88288) - || 2001 MM25 || 17 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88289) - || 2001 MD28 || 23 juni 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88290) - || 2001 MH28 || 24 juni 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (88291) - || 2001 MG29 || 27 juni 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (88292) Bora-Bora || 2001 NL6 || 12 juli 2001 || Punaauia || J.-C. Pelle
|-
| (88293) - || 2001 NZ9 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88294) - || 2001 NA10 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88295) - || 2001 ND12 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88296) - || 2001 NC14 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88297) Huikilolani || 2001 NP14 || 11 juli 2001 || Needville || Needville
|-
| (88298) - || 2001 NN20 || 13 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88299) - || 2001 NS21 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT
|-
| (88300) - || 2001 NW21 || 14 juli 2001 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten